Aimer d'amour est le titre de :
 Aimer d'amour, un album de Georges Thurston (« Boule Noire ») ;
 Aimer d'amour, une chanson de Georges Thurston (« Boule Noire »).